Gravière est un nom commun et un nom propre français qui peut faire référence à :

Industrie minière 
 Une gravière est une carrière produisant du granulat.

Toponyme 
 Gravière, commune de la province de Turin dans le Piémont en Italie.

Odonyme 
 Rue de la Gravière, rue de Namur en Belgique.
 Porte de Gravière, porte de Namur en Belgique.

Patronyme

Gravière 
 Caroline Gravière (1821-1878), écrivaine belge.

La Gravière 
 Emmanuel La Gravière (1904-1990), pasteur protestant, avocat et homme politique français.

De la Gravière 
 Jurien de la Gravière, famille française de magistrats originaire de Riom, en Auvergne.
 Camille Jurien de la Gravière (1811-1878), personnalité de la société coloniale de La Réunion ;
 Charles-Marie Jurien de La Gravière (1763-1836), administrateur français de la marine ;
 Edmond Jurien de La Gravière (1812-1892), vice-amiral et auteur français ;
 Pierre Roch Jurien de La Gravière (1772-1849), officier de marine français.

Architecture 
 Hôtel de la Gravière, hôtel particulier situé dans la commune française de Loches, dans le département d'Indre-et-Loire en région Centre-Val de Loire.

Marine 
 Jurien de la Gravière, croiseur protégé de  construit par la Marine française et lancé en 1899.

Voir aussi 
 Gravières, commune française du département de l’Ardèche.
 

Patronyme français